

Geografia 
 Emilia-Romagna
 Migliarina – frazione di Carpi
 Liguria
 Migliarina – quartiere di La Spezia
 Migliarina – frazione di Mignanego
 Toscana
 Migliarina - quartiere di Viareggio

Altro 
 Stazione di La Spezia Migliarina – stazione ferroviaria di La Spezia
 Deposito locomotive di La Spezia Migliarina – deposito locomotive a La Spezia Migliarina

Pagine correlate 
 Migliarino (disambigua)